Зона Азия/Океания — одна из 3-х региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2012 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Enghelab Sport Complex, Тегеран, Иран, грунт

 25 — 29 апреля 2012

Предварительный раунд

Плей-офф

За 1-4 места 
{{Турнир4-Теннис3-С третьим местом
| RD1=Полуфинал
| RD2=Финал

| team-width=100
| score-width=15

| RD1-seed1=A1
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=2
| RD1-seed2=B2
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=1

| RD1-seed3=A2
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=1
| RD1-seed4=B1
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=2

| RD2-seed1=A1
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=3
| RD2-seed2=B1
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=0

| 3rd-seed1=B2
| 3rd-team1=
| 3rd-score1-1=1
| 3rd-seed2=A2
| 3rd-team2=| 3rd-score2-1=2'}}

 За 5-8 места 

  и  переходят в группу 2 зоны Азия/Океания
  и  выбывают в группу 4 зоны Азия/Океания

 Группа IV 
 Khalifa International Tennis and Squash Complex'', Доха, Катар, хард
 16 — 21 апреля 2012

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 3 зоны Азия/Океания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Регионы